Кёнбусон () — основная железнодорожная магистраль Южной Кореи, соединяющая два крупнейших города страны: Сеул и Пусан. Является старейшей железнодорожной линией на Корейском полуострове. Дорога была построена Японией в 1905 году. Линия Кёнбусон проходит через такие крупные города как Сувон, Тэджон и Тэгу. Кёнбусон наиболее загруженная железнодорожная линия Южной Кореи. По ней курсируют высокоскоростные поезда «Korea Train Express».

История 

В 1894-1895 годах Японская империя и Империя Цин вели войну за контроль над Кореей. После поражения Цин был заключён Симоносекский договор, согласно которому Китай (Цин) признавал самостоятельность Кореи, что создавало благоприятные условия для японской экспансии в Корее. Одним из пунктов экспансионистской политики было развитие Японией транспортной инфраструктуры на Корейском полуострове.    Япония стремилась получить от Кореи разрешение на строительство железнодорожной линии из Пусана в Сеул. В 1896 году начала производиться геодезическая съёмка, несмотря на протесты местного населения и отсутствие на то разрешения корейских властей (оно было дано позже, в 1898 году). Непосредственно строительство было начато 20 августа 1901 года с торжественной церемонии в Сеуле. На строительство линии были насильно отправлены неквалифицированные рабочие из числа местных жителей.

Кроме того, Япония стремилась получить контроль над проектом железнодорожной линии Кёнъинсон. Контроль над важнейшими транспортными артериями Кореи давал Японии возможность укрепить своё присутствие на Корейском полуострове. К тому же линия имела стратегическое значение, она могла быть использована во время русско-японской войны. В начале войны Япония проигнорировала корейскую декларацию о нейтралитете и перебросила войска в Инчхон, тем самым принудила корейское правительство подписать соглашение, которое давало Японии установить военный контроль над железной дорогой. Рядом с железнодорожными ветками строились японские военные базы.

Строительство  завершилось 1 января 1905 года. Первый поезд шёл по линии 17 часов 4 минуты. К апрелю 1906 года время прохождения сократилось до 11 часов, максимальная скорость поездов на тот момент составляла 60 км/ч. После японской интервенции в Маньчжурию 1 апреля 1933 года поезд впервые прошёл весь Корейский полуостров из Пусана в Даньдун, пересекая границу с государством Маньчжоу-го. 1 декабря 1936 года начали ходить первые скоростные поезда (Akatsuki luxury express), они развивали скорость 90 км/ч, что стало рекордом; из Сеула в Пусан поезд шёл 6 часов 30 минут.

В период Второй Мировой Войны линия продолжала активно использоваться, однако движение экспрессов на этот период было прекращено, и восстановлено лишь после окончания войны 20 мая 1946 года. Их назвали Чосон-освободитель, в честь правящей династии императоров. Во время Корейской войны линия использовалась для транспортировки беженцев и военных. После двух войн линия осталась важнейшей транспортной артерией Южной Кореи. На линии начали ходить поезда класса . 15 мая 1962 года были представлены поезда нового класса  — Jaegeon-ho, которые стали активно рекламироваться. Эти поезда снизили время поездки ниже лучших довоенных результатов. Из Сеула в Пусан теперь можно было добраться всего за 6 часов 10 минут, максимальная скорость достигала уже 100 км/ч. В 1960-х максимальная скорость поездов на линии выросла до 110 км/ч. К 10 июня 1965 года время прохождения линии стало рекордно низким — всего 4 часа 50 минут. 15 августа 1974 года Компания Korail вывела на линию скоростные поезда повышенной комфортности Saemaul-ho. Сначала в качестве локомотива использовался обтекаемый тепловоз, затем стали ходить дизель-поезда, их скорость достигала 140 км/ч, а время прохождения сократилось до 4 часов 10 минут.

Развитие 
Линия Кёнбусон является «осью» железнодорожного транспорта Южной Кореи. В 1995 году на линию Кёнбусон приходилось 66% пассажирских перевозок и 70% грузовых. Из-за того, что железнодорожная линия Кёнбусон и автомобильная трасса Кёнбусон (параллельная ж/д Кёнбусон) сильно перегружены, власти развивают железную дорогу. Первые предложения от французских и японских экспертов поступили 1972-1974 гг. Детальное исследование проблемы провёл Корейский научно-технический институт (KAIST) и пришёл к выводу, что в полном объёме удовлетворять потребности в грузовых перевозках линия уже не в состоянии и необходимо её модернизировать. В рамках пятилетнего плана развития Кореи (1962–1966) линия была реконструирована.

После Азиатского финансового кризиса 1997 корейское правительство приняло решение завершить высокоскоростную линию Кёнбусон в два этапа, а также электрифицировать не скоростную линию (скоростная и не скоростная линия параллельны друг другу). В дальнейшем развитии линии делается упор на увеличение пропускной способности грузовых поездов.

Электрификация 
Линия была электрифицирована в несколько этапов в период с 1974 по 2006 г.

Услуги 
Железнодорожная линия Кёнбусон является основной регулярной дорогой из Сеула в Пусан. На участке между Сеульским железнодорожным вокзалом и Курогу (где примерно половина поездов направляется на другие линии) проходит первая линия Сеульского метрополитена. На линии Кёнбусон используются междугородние поезда класса Saemaul-ho и класса Мугунхва, а также скоростные поезда «Korea Train Express» (KTX). Какие-то поезда проходят линию полностью, а какие-то только отдельные участки, включая поезда, которые переходят на другие линии. С октября 2010 года поезда класса Saemaul-ho проходят линию от Сеула до Пусана за 4 часа 50 минут, а поезда класса Мугунхва проходят её за 5 часов 28 минут.

KTX 

Между Сеулом и Пусаном курсируют скоростные поезда «Korea Train eXpress» (KTX). Маршрут КТХ почти полностью проходит по линии Кёнбусон. 1 апреля 2004 года, на линии, компанией Korail был запущен первый скоростной участок, на котором стали ходить поезда «Korea Train Express». Поездка на KTX от Сеула до Пусана занимает всего 2 часа 40 минут. Скорость движения этих поездов в настоящее время достигает 305 км/ч. Конечной станцией КТХ является железнодорожный вокзал в Сеуле, хотя некоторые поезда проходят дальше, за сеульский вокзал, 14,9 км по линии Кёнъинсон до станции Хэнсин, рядом с которой расположено депо поездов КТХ. В 2004 году предлагалась сделать дополнительную остановку на станции Yeongdeungpo, но тогда эта идея была отклонена местными жителями, которые живут вокруг станции Gwangmyeong, они опасались, что станция Yeongdeungpo отвлечёт пассажиров от станции Gwangmyeong, и её закроют. Однако 1 ноября 2010 года расписание изменили, и «Korea Train Express» стал останавливаться на станции Yeongdeungpo.

Станции

Примечания 

Транспорт в Республике Корея